Différents organismes ou publications, souvent d’inspiration républicaine ont porté ou portent encore ce nom, écrit de différentes manières, désignant à l’origine le type de gouvernement de la Rome antique à partir de 509 av. J.-C., la Res publica, régulièrement traduit par la chose publique mais dont le sens se rapproche plus du domaine commun en latin.

 le parti politique estonien Res Publica ;
 la fondation Res Publica (également éditrice) ;
 la revue et association ResPublica nova ;
 le journal en ligne ReSPUBLICA.

Voir aussi 
 République (homonymie)